William Boardman ist der Name folgender Personen:

* William Boardman (Philosoph) (1939–2009), US-amerikanischer Philosoph 
 William Boardman (Autor) (* 1939), Autor 
 William Edwin Boardman (1810–1886), US-amerikanischer Theologe 
 William K. Boardman (1915–1993), US-amerikanischer Politiker
 William Whiting Boardman (1794–1871), US-amerikanischer Politiker